Васи́лий Ероше́нко:
 Ерошенко, Василий Николаевич (1908—1972) — контр-адмирал ВМФ СССР, в 1941—1942 годах — командир лидера «Ташкент».
 Ерошенко, Василий Яковлевич (1890—1952) — эсперантист, писатель-символист, поэт, лингвист, педагог.